Die Prva Liga FBiH 2015/16 war die insgesamt 21. Saison der zweithöchsten Spielklasse der Föderation Bosnien und Herzegowina und die 16. als Prva Liga FBiH im Fußball der Männer. Sie begann am 8. August 2015 und endete am 4. Juni 2016.

Meister wurde der NK Metalleghe-BSI.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga 2016/17 auf, während die letzten drei Teams in die drittklassige Druga Liga abstiegen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle transfermarkt.de
 forebet.com
 futbol24.com

2015
Fußballsaison 2015/16